El Torneig de Johannesburg 2010, també anomenat SA Tennis Open 2010, és un esdeveniment tennístic pertanyent a la sèries 250. Se celebra en el Montecasino de Johannesburg, Sud-àfrica, entre el 30 de gener i el 7 de febrer del 2010.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí
 Quadre doble masculí

ATP World Tour 2010
Competicions esportives a Sud-àfrica